Detta är en lista över sjöar i Smedjebackens kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Smedjebackens kommun.

Lista

Smedjebackens kommun
 Lista